Århundreder: 2. århundrede f.Kr. – 1. århundrede f.Kr. – 1. århundrede e.Kr.

 
Århundreder